Соревнования по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 августа. Приняли участие 34 спортсмена.

Медалисты

Соревнование

Предварительный раунд

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр